Ямунотри:

 Ямунотри — святое место паломничества индуизма в Гималаях у истоков священной реки Ямуны.
 Ямунотри — округ в индийском штате Уттаракханд.